La palabra She puede referirse a los siguientes conceptos:
 Shé, rapero español.
 Los She, un grupo étnico originario de China;
 She (Ella), novela de Henry Rider Haggard;
 «She», canción de la banda Green Day.
 «She», canción de la banda Il Divo.
 «She», canción de la banda The Misfits.
 «She», canción de Charles Aznavour, versionada por Elvis Costello.